Октябрята — в Советском Союзе учащиеся 7—9 лет, объединяемые в группы при пионерской дружине школы.
 Октябрёнок (остров) — остров архипелага Северная Земля
 Октябрёнок (деревня) — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Октябрёнок (самолёт) — самолёт разработки ОКБ-1 МАИ (П. Д. Грушин)